Трофи́мова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Трофимова, Ирина Вадимовна (род. 1937) — чл.-корр. РАХ, З.Х.Р.
 Трофимова, Марианна Казимировна (1926—2016) — советский и российский историк.
 Трофимова, Мария Сергеевна (род. 1996) — российская футболистка.
 
 Трофимова, Нина Петровна (род. 1947) — советская велогонщица.
 Трофимова, Нонна Петровна (1922—1943) — советская подпольщица.
 Трофимова, Сардана Александровна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Трофимова, София Ивановна (в браке Чеславская; ум. 1874) —  русский педагог; устроительница и начальница Казанского женского епархиального училища.
 Трофимова, Татьяна Алексеевна (1905—1986) — советский антрополог.
 Трофимова, Ульяна Олеговна (род. 1990) — узбекская гимнастка.